

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 23, w tym 15 podstawowych
 Antoniów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Stara Kamienica 
 Antoniów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów 
 Antoniów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Antoniów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Antoniów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Antoniów – część wsi Wola Blakowa w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka
 Antoniów – część wsi Wola Skrzydlańska w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra 
 Antoniów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów 
 Antoniów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów 
 Antoniów – część wsi Wielogóra w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Antoniów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Antoniów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska 
 Antoniów – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Ozimek 
 Antoniów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem 
 Antoniów – osada leśna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Antoniów – kolonia w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna
 Antoniów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Antoniów – przysiółek wsi Janowice Poduszowskie w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno 
 Antoniów – część wsi Motkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno 
 Antoniów – osada wsi Pułaczów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Antoniów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów
 Antoniów – przysiółek wsi Umianowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Antoniów – część wsi Nowy Dwór w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

Inne 
 Antoniów – dzielnica miasta Dąbrowa Górnicza w województwie śląskim
 Antoniów – przystanek kolejowy w Antoniowie, w województwie łódzkim
 Antoniów – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934–1935 w województwie lwowskim (dzisiejsze województwo podkarpackie)

Zobacz też 
 
 Antoniówka